

Aziende
 Pearson – casa editrice multinazionale britannica
 Pearson Paravia Bruno Mondadori – gruppo italo-americano di case editrici, di proprietà della Pearson

Geografia
 Pearson – città della Georgia, Stati Uniti d'America
 Pearson Island – isola dell'Australia

Persone

 Duke Pearson – pianista e compositore statunitense

Altro
 Pearson – serie televisiva statunitense del 2019
 29458 Pearson – asteroide del sistema solare
 Indice di correlazione di Pearson
 Lemma fondamentale di Neyman-Pearson – criterio per distinguere due ipotesi
 Variabile casuale di Pearson – famiglia di variabili casuali continue
 Test chi quadrato di Pearson – test non parametrico applicato a grandi campioni